Верне́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Отрив. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31574.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 19 км к югу от Тулузы.

На востоке коммуны протекает река Арьеж, а на западе — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2080 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1387 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1028 были экономически активными, 359 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 1028 активных жителей работали 946 человек (494 мужчины и 452 женщины), безработных было 82 (37 мужчин и 45 женщин). Среди 359 неактивных 99 человек были учениками или студентами, 169 — пенсионерами, 91 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Мельница (XVII век). Исторический памятник с 1988 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна